USS Portland ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Portland (CA-33), schwerer Kreuzer und Typschiff der Portland-Klasse (1932)
 USS Portland (LSD-37), Landungsschiff der Anchorage-Klasse
 USS Portland (LPD-27), Docklandungsschiff der San-Antonio-Klasse